Игорный дом А. И. Троицкого — памятник градостроительства и архитектуры в историческом центре Нижнего Новгорода.

История 
Построен в начале XX века. Сначала дом служил обычным жильём, но после того, как владельцем особняка стал А. И. Троицкий, здесь был открыт игорный дом, в котором проводились шахматные партии с денежными ставками. Одна из легенд о доме гласит, что однажды соперником владельца дома по игре стал Михаил Чигорин, чемпион Европы по шахматам. После победы Чигорин оставил свой выигрыш Троицкому с условием, что тот больше не будет проводить подобные партии, чтобы не порочить игру. В память об этом событии Троицкий украсил дом в шахматных мотивах.

В 2013 году дом был продан владельцу одного из рынков Нижнего Новгорода за 16 миллионов рублей с условием реставрации.

В 2015 году торцевая стена дома была разрушена. По словам активистов, это сделали люди, связанные с Ваганом Багдасаряном, владельцем дома.

В 2017 году Городская Дума Нижнего Новгорода поднимала вопрос об изъятии дома из собственности Багдасаряна, однако решение об этом так и не было принято.

Весной 2019 года началась реставрация дома, в результате которой особняк был снесён. Работами занималась компания «Владимирреставрация», на счету которой уже несколько снесённых памятников. Градозащитники отмечали, что реставрация дома была проведена с нарушениями. В том числе, сообщалось, что при реставрации бюстам авгуров добавили выдающиеся носы.

Архитектура 
Вход в дом сделан в виде подковы, поле внутри створок отделано шахматными клетками. Карнизы сверху украшены мужскими головами, склонёнными над шахматной доской, роль которой выполняла крыша дома.

Примечания 

Архитектурные памятники Нижнего Новгорода
1907 год в Нижегородской области
Здания и сооружения, построенные в 1907 году в России